Endrulat ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Endrulat (1828–1886), deutscher Schriftsteller, Journalist
 Peter Endrulat (* 1954), deutscher Fußballspieler